Leonardsville bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Leonardsville (New York)
 Leonardsville (Pennsylvania)
 Leonardsville Township, Minnesota